Генна́дий Большако́в:
 Большаков, Геннадий Арсентьевич (1961—2017) — российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации.
 Большаков, Геннадий Фёдорович (1932—1989) — советский химик, член-корреспондент АН СССР.